Ryttere og hold i Vuelta a España 2011

Noter

Eksterne henvisninger 
 Startliste
 Ryttere som udgik undervejs

Vuelta a España